Alpen Cup w skokach narciarskich 2009/2010 – rozpoczął się 12 września 2009 w Einsiedeln, a zakończył 14 marca 2010 w Chaux-Neuve. Cykl składał się z dwunastu konkursów. Na podium klasyfikacji ogólnej znalazło się trzech Austriaków. Zwyciężył Thomas Diethart przed Johannesem Obermayrem i Thomasem Lacknerem. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był Jakub Kot, który wystąpił w czterech konkursach i zajął 54. miejsce.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 Wyniki zawodów cyklu Alpen Cup w sezonie 2009/10

2009 w sportach zimowych
2010 w sportach zimowych
2009 w Europie
2010 w Europie
2010